W Polsce
 Dąbrowice – miasto w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Dąbrowice 
 Dąbrowice – osada leśna w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. nakielskim, w gminie Mrocza
 Dąbrowice – wieś w woj. łódzkim, w pow. skierniewickim, w gminie Maków 
 Dąbrowice – część wsi Stare Rowiska w woj. łódzkim, w pow. skierniewickim, w gminie Skierniewice
 Dąbrowice – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żuromińskim, w gminie Żuromin 
 Dąbrowice – wieś w woj. opolskim, w pow. opolskim, w gminie Chrząstowice
 Dąbrowice – gmina
 Dąbrowice – dawna gromada

Zobacz też 
 Dąbrowice Częściowe, Dąbrowice Stare